

Patronyme 

 Auguste Maquet (1813-1888), écrivain français, connu surtout pour sa collaboration avec Alexandre Dumas ;
 Henri Maquet (1839-1909), architecte belge ;
 Henri Maquet (1843-1919), évêque missionnaire jésuite français en Chine ;
 Thérèse Maquet (1858-1891) poète française ;
 Jacques Maquet (1919-2013), anthropologue et africaniste belge ;
 Jacqueline Maquet (1949-), personnalité politique française ;
 Emmanuel Maquet (1968-), homme politique français ;
 Alexandra Maquet (1988-), chanteuse française.

Autres 
 Maquet, entreprise française de papeterie et maroquinerie de luxe.